Karin Buder (1964) – sciatrice austriaca
 Oliver-Sven Buder (1966) – atleta tedesco
 Andreas Buder (1979) – sciatore austriaco